

Patronymie 
 Alberto Borin (1940-2023) est un homme politique belge wallon.
 Marie Borin (1955-) est une femme de lettres française
Personnages de fiction
 Borin est un personnage de la Terre du Milieu

Homonymie de patronyme

en:List of Middle-earth Dwarves#Borin
it:Lista di Nani di Arda#Borin